Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

239e régiment d'artillerie
239e régiment d'infanterie

 /
 
 
 

Homonymie d'unités militaires